Жарлыколь (, до 2018 г. — Красноярка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Жарлыкольского сельского округа. Код КАТО — 116647200.

География 
Село расположено в южной части района возле озера Белобай, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к югу от административного центра района — села Акмол, в 8 километрах к востоку от административного центра сельского округа — села Жангызкудук.

Абсолютная высота — 369 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,7°С. Среднемесячная температура января составляет около -13,9°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 400 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: село Жангызкудук — на западе, село Сарыколь — на востоке.

Близ села проходит автодорога областного значения — КС-5 «Кабанбай батыра — Жангызкудук — Оразак».

История 
Село основано в 1895 году немецкими переселенцами из колонии Красный Яр (Поволжье).

В 2018 году село было переименовано в Жарлыколь.

Население 
В 1989 году население села составляло 966 человек (из них немцы — 100%).

В 1999 году население села составляло 966 человек (477 мужчин и 489 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 893 человека (464 мужчины и 429 женщин).

Инфраструктура 

 Старшая школа №25
 Фельдшерско-акушерский пункт

Улицы 

 ул. Достык
 ул. Жагалау
 ул. Женис
 ул. Тауелсиздик

Примечания 

Населённые пункты Целиноградского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане